Список Peloridiidae Новой Зеландии включает все виды полужесткокрылых насекомых из семейства Peloridiidae, распространённые в Новой Зеландии. Все перечисленные виды эндемичны для архипелага. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список видов 
Дополнительные источники:

См. также 
 Список Cicadellidae Новой Зеландии
 Список Auchenorrhyncha Новой Зеландии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Coleorrhyncha. Peloridiidae. (David R. Maddison). The Tree of Life Web Project, 2004. 
 Project Peloridiidae. Systematik und Biogeographie von Peloridiidae (Insecta, Hemiptera, Coleorrhyncha, Naturhistorisches Museum Basel

Pelor